Милдред Пирс се може односити на:

 Милдред Пирс, роман Џејмса Макејна.

 Милдред Пирс, филм из 1945. године, са Џоун Крафорд у главној улози.

 Милдред Пирс, мини-серију из 2011. године, са Кејт Винслет у главној улози.